Тья́го Алька́нтара ду Насиме́нту (; ; ) — испанский футболист, полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Испании. Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (2010/2011, 2019/20) в составе «Барселоны» и мюнхенской «Баварии». Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Игровая карьера

«Барселона» 
В 2005 году 14-летний Тьяго оказался в молодёжной системе «Барселоны». Несколько лет он выступал за молодёжные команды различных возрастных категорий, а в сезоне 2008/2009 был переведён в резервную команду клуба, за которую сыграл 25 матчей. 17 мая 2009 года в матче против «Мальорки» Тьяго дебютировал за основной состав.

В сезоне 2009/10 Тьяго продолжил выступать за «Барселону B», за которую провёл 18 матчей. Также в том сезоне он сыграл два матча за основной состав. В одном из этих матчей, 20 февраля 2010 года против «Расинга», он забил свой первый гол за клуб. В сезоне 2010/2011 Тьяго играл за «Барселону» уже регулярно, в общей сложности он провёл в том сезоне за основной состав 17 матчей. 29 июня 2011 года Тьяго подписал с «Барселоной» новый контракт, срок действия которого был рассчитан до 30 июня 2015 года, а суммой отступных составляла 30 млн евро.

В сезоне 2011/12 тренер Хосеп Гвардиола сделал Тьяго полноценным игроком основного состава «Барселоны». В том сезоне полузащитник сыграл 45 матчей и забил 4 гола в различных турнирах, помог команде выиграть Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В следующем сезоне Тьяго сыграл меньше матчей — 36 и забил в них три гола, во многом причиной тому была травма. Он также помог команде выиграть чемпионат Испании в сезоне 2012/13.

«Бавария» 
14 июля 2013 года на официальном твиттере «Баварии» была опубликована запись о договорённости с руководством «Барселоны» о сумме трансфера молодого игрока. Переход Тьяго обошёлся мюнхенцам в €20 млн. На перспективного полузащитника претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», но Алкантара предпочёл им «Баварию», так как хотел продолжить играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

В 2014/15 Тьяго забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Выиграл с Баварией Бундеслигу, вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

В 2015/16 Испанец усилил свою статистику, забив 6 голов во всех турнирах Германии и сделав 8 голевых передач.16 марта 2016 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Бавария обыграла Ювентус со счетом 4:2, Алькантара забил гол на дополнительной 108-й минуте и вывел свою команду в 1/4 финала. За этот сезон Тьяго выиграл Чемпионат Германии, Суперкубок Германии и стал обладателем Кубка Германии.

В 2016/17 сезоне Алькантара провел 45 матчей за Баварию во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. 15 февраля 2017 года в плей-офф Лиги Чемпионов в матче с Лондонским Арсеналом забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Бавария тогда выиграла матч с крупным счётом 5:1, а Алькантара стал лучшим игроком матча. В этом сезоне он стал Чемпионом Германии и Обладателем Суперкубка Германии.

В сезоне 2019/20 Алькантара стал обладателем Лиги Чемпионов в составе Баварии.

«Ливерпуль» 
18 сентября «Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с игроком. Стоимость трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы в размере пяти миллионов.

20 сентября игрок дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в в перерыве гостевого матча чемпионата Англии против «Челси». За второй тайм испанец отдал в общей сложности 75 точных передач, что является абсолютным рекордом Премьер-лиги. Матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 0:2.

29 сентября из официально опубликованной «Ливерпулем» информации стало известно, что игрок сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Международная карьера 
Главный тренер испанцев Висенте дель Боске вызвал Тьяго на товарищеский матч 10 августа 2011 года против сборной Италии. Матч закончился поражением испанцев со счетом 1:2. Принимал участие в молодёжном ЕВРО 2013. В финале Испания встречалась с Италией, матч закончился 4:2 в пользу Испании, Алькантара оформил хет-трик.

Личная жизнь 
Отец — бразильский футболист, чемпион мира 1994 года Мазиньо. Именно в связи с карьерой отца Тьяго родился в Италии, где Мазиньо тогда выступал за «Лечче». Мать — бразильская волейболистка Валерия Алкантара. Младший брат — бразильский футболист Рафинья (играл за юниорские сборные Испании, но затем выступал за взрослую сборную Бразилии). 

Часто указывается, что испанский футболист бразильского происхождения Родриго является двоюродным братом Тьяго и Рафиньи, но на самом деле отец Родриго Адалберто, выступавший за «Фламенго», является лишь другом Мазиньо.

Тьяго является билингвом, поскольку одинаково владеет испанским и португальским языком.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпион Испании (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2010, 2011
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2010/11
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2011

«Бавария»
 Чемпион Германии (7): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Германии (4): 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Германии (3): 2016, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20

«Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Англии: 2022
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22

Сборная Испании
 Чемпион Европы (среди юношей до 17 лет): 2008
 Чемпион Европы среди молодёжи (2): 2011, 2013

Личные 
 Входит в символическую сборную года по версии УЕФА: 2020
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборные 

Итого: 13 матча / 2 гола; 10 побед, 3 ничьи, 0 поражений.

Итого: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на EPSN Soccernet 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Насименту (Мазиньо)